Joaquim da Silva (Lisszabon, 1903. november 29. – 1958. október 16.) portugál nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Teljes neve João Joaquim Tavares da Silva. Polgári foglalkozása újságíró, író.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Portugál labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1932-től tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának partbíróként segített. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 1935-ben a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott. Válogatott mérkőzéseinek száma: 1.

Sportvezetőként
1947-ben a nemzeti válogatott edzője, menedzsere.  A CF Os Belenenses és a Sporting edzőjeként is tevékenykedett.

Források 

Portugál labdarúgó-játékvezetők
1903-ban született személyek
1958-ban elhunyt személyek
Lisszaboniak